La Commission de la fonction publique fédérale ( FPSC ) ( ourdou : ماموریتِ وفاقی برائے استخدامِ عموم ) est une agence fédérale du gouvernement du Pakistan chargée de recruter des fonctionnaires et des bureaucrates pour le gouvernement du Pakistan .

Histoire

La Commission de la fonction publique a été créée pour la première fois sous le régime colonial britannique en 1926. Après l'indépendance, la commission a été créée au Pakistan en 1947 en vertu des dispositions de la loi sur le gouvernement du Pakistan.

Fonctionnement

À l'heure actuelle, la commission fonctionne en vertu de l'article 242 de la constitution de la République islamique du Pakistan. Il a été doté d'une autonomie en vertu des règles commerciales de 1973 et des règlements du FPSC de 1978 dans son fonctionnement. La commission s'est également vu confier des tâches administratives et, dans une certaine mesure,

Composition de la Commission

La commission est composée d'un président et de membres. Le président est nommé par le président du Pakistan, à sa discrétion, en vertu de l'article 242 (IA) de la Constitution du Pakistan (1973). Les membres sont nommés par le président sur l'avis du Premier ministre du Pakistan. La commission est assistée par le secrétaire, qui assure le lien entre la commission, son secrétariat et les agences gouvernementales.

À propos de l'examen CSS (Services supérieurs centraux du Pakistan)

Le CSS est un concours par lequel le FPSC recrute les bureaucrates. C'est le plus grand concours du Pakistan pour le recrutement de bureaucrates.

Références

1. Derniers emplois de la Commission de la fonction publique fédérale

2. Site officiel de la Commission de la fonction publique fédérale

Gouvernement du Pakistan